Marcos André da Costa Amorim (Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1964) é um guitarrista, violonista, arranjador e compositor brasileiro.

Guitarristas do estado do Rio de Janeiro
Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro